Milnes ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Milnes (1844–1916), US-amerikanischer Politiker
 Barry Bracewell-Milnes (1931–2012), britischer Ökonom 
 Gladys Turquet-Milnes (1889–1977), britische Romanistin und Französistin
 Nicolette Milnes-Walker (* 1943), britische Psychologin und Seglerin; überquerte als erste Frau den Atlantik als Einhandseglerin
 Richard Monckton Milnes, 1. Baron Houghton (1809–1885), englischer Literat, Mäzen und Politiker
 Robert Crewe-Milnes, 1. Marquess of Crewe (1858–1945), britischer Staatsmann und Schriftsteller, 1. Marquess of Crewe
 Rodney Milnes (1936–2015), britischer Musikwissenschaftler und -kritiker
 Sherrill Milnes (* 1935), US-amerikanischer Opernsänger (Bariton)
 William Milnes (1827–1889), US-amerikanischer Politiker

Milnes bezeichnet außerdem:
 G. F. Milnes & Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Milnes Island, Insel in der Gruppe der Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Millns